Воронины — двадцать два дворянских рода, различного происхождения.

Два рода принадлежат к древнему дворянству:

 Родоначальник Василий Николаевич Воронин, новгородский городовой дворянин, которому за участие в войне с поляками в Смутное время пожалована вотчина в Водской пятине (1616). Потомки его внесены в VI часть дворянской родословной книги С.-Петербургской губернии.
 Потомки Трофима Афанасьевича Воронина, начального человека рейтарского строя, пожалованного в московские дворяне (1675). Его потомки внесены в VI часть родословной книги Тульской губернии (Гербовник, VII, 122).

Остальные двадцать родов Ворониных получили дворянство по выслуженным чинам и орденам, и внесены во II и III части родословной книги разных губерний.

История рода 
Воронины владели вотчинами в Переяславском уезде, из них Ворона Воронин был дьяком Троице-Сергиева монастыря, а его дядя Алексей-Бобоша Иванович, в иночестве Аврамий келарь в данном монастыре (1432—1446), сделал вклад село Шатровое. Гридня Григорьевич помещик Деревской пятины (1495), Семён Александрович помещик Шелонской пятины (1498), трое представителе рода помещики Водской пятины (1500). В Новгородской области владели поместьями десять представителей рода (1512—1597). Мина Фанин (Фомич) служил великому князь и владел поместьем в Тверском уезде (1540). Дьяк Шестак Воронин упоминается (1548—1563).

В зимнем казанском походе (1550) погибли Нехороший Матвей Иванович сын Игнатьева Воронин, его имя записано в синодик московского Успенского собора на вечное поминовение. В начале Ливонской войны погиб Владимир Воронин (1558). Сын боярский Пётр Давыдович был в Литовском плену (1562). В битве при Молодях погиб каширянин Мовка Григорьевич (июль 1572).

По опричнине казнены в Новгороде: Андрей Воронин, неженатый новгородский подьячий Богдан Воронин, подьячий Василий Воронин (1570), их имена записаны в синодик опальных.

Опричниками Ивана Грозного числились: Дмитрий Григорьевич, Василий и Ефим Ширшиковы, Захар Меньшиков, Иван и Облез Истомины, Иван и Дмитрий Юрьевичи, Дмитрий Облезов, Фёдор Серово Воронины (1573).

В XVI столетии в Каширском уезде владели поместьями пятнадцать представителей рода (1556—1599), Коломенском уезде пять представителей рода (1577). Мордан Тумгеневич владел поместьем в Шелонской пятине (1571), Андрей данилович в Дедиловском уезде (1588), Василий Давыдович в Звенигородском уезде (1592). Дочь Ивана Третьякова Воронина — Аграфены жена князя Ивана Афанасьевича Мещерского (1597).

В XVI и XVII столетии Воронины владели поместьями в Тульском уезде.

Иван Фёдорович вёрстан новичным окладом по Ельцу (1628). Воин Ларионович выборный на Земский собор (1642).

Двенадцать представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
В верхней половине щита в золотом и красном полях крестообразно положены два карабина переменных с полями цветов. В нижней половине, в правом голубом поле, изображён золотой крест, а в левом серебряном поле птица чёрного цвета с распростёртыми крыльями.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусиными перьями. Намёт на щите золотой и голубой, подложенный красным и золотом. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 7, стр. 122.

Известные представители 
 Воронин Яков Иванович — городской дворянин Бежецкого Верха (1629).
 Воронин Устин Фёдорович — губной староста в Костроме (1641—1642).
 Воронин Пётр — новгородец, убит под Псковом (1649).
 Воронин Трофим Афанасьевич — московский дворянин (1676).
 Воронин Борис Ануфриевич — московский дворянин (1677—1692).
 Воронин Исаак Деевич — московский дворянин (1677—1692).
 Воронин Иван Афанасьевич — московский дворянин (1680).
 Воронин — подпоручик 3-й резервной артиллерийской бригады, погиб в Бородинском сражении (24-26 августа 1812), его имя занесено на стену Храма Христа Спасителя.

Литература

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены ружья
Дворянские роды, на гербах которых изображены вороны